Hoby ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Hoby (1528–1609), englische Adlige am Hof von Königin Elisabeth I., siehe Elizabeth Russell
 Gottfried Hoby (1915–2005), Schweizer Politiker
 Jean-Pierre Hoby (* 1945), Schweizer Soziologe, Politikwissenschaftler, Jurist und Kulturmanager
 Oskar Hoby (1918–1998), Schweizer Sänger, Schauspieler und Kabarettist